Ich hatt' einen Kameraden – lamentazione tradizionale delle Forze Armate Tedesche
 Ich hatt' einen Kameraden – cortometraggio muto del 1914
 Ich hatt' einen Kameraden – film muto del 1923 diretto da Hans Felsing
 Ich hatt' einen Kameraden – film muto del 1924 diretto da Hans Behrendt
 Ich hatt' einen Kameraden – film muto del 1926 diretto da Conrad Wiene